Tettau kan syfta på:

Geografi
 Tettau, Oberfranken – en köping och kommun i Landkreis Kronach, Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern, Tyskland
 Tettau, Brandenburg – en ort och kommun i Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Tyskland
 Tettau, Schönberg – en ort i Schönbergs kommun i Landkreis Zwickau i Sachsen

Tyskt efternamn

 Tettau (adelssläkt) – tysk adlig släkt.
 Wilhelm Kinsky (1574-1634) – greve av Vchynice och Tettau.